Зарук или зарука — арабское парусное одно- или двухмачтовое судно.
 Зарук, Мубарак — суданский государственный деятель, министр иностранных дел Судана.